Дело «пёстрых»:

 Дело «пёстрых» — повесть Аркадия Адамова.
 Дело «пёстрых» — экранизация повести, фильм Николая Досталя, 1958 год.